El Bec de Ferrutx, muntanya de la Península de Llevant, al municipi d'Artà
 El Cap de Ferrutx, el punt més al nord de la Península de Llevant, al municipi d'Artà
 La Devesa de Ferrutx, una possessió del municipi d'Artà